Kaka kan syfta på:

 Kaka – ett bakverk
 Webbkaka (cookie) – små filer från olika webbplatser som lagras i användarens dator 
 Kaka (fågel) – en fågel
 Kaká – Ricardo Izecson dos Santos Leite, en brasiliansk fotbollsspelare